Агабабя́н () — армянская фамилия, образованная от .

Известные носители 
 Агабабян, Андроник Аршакович (1905—1980) — армянский советский военный. Участвовал в операции по взятию Берлина.
 Агабабян, Ашот Сергеевич (род. 1952) — армянский политический деятель.
 Агабабян, Варткес Карапетович (1906—?) — советский армянский живописец и скульптор. 
 Агабабян, Григорий Гарегинович (1911—1977) — армянский архитектор, заслуженный деятель искусств Армении.
 Агабабян, Наира Дилановна (род. 1951) — главный тренер женской сборной Молдавии по шахматам, мать известной шахматистки Эльмиры Скрипченко.
 Агабабян, Роберт Арменович (род. 1973) — российский программист, один из первых участников российского сегмента сети FidoNet, автор модернизации модемов USR Sportster.
 Агабабян, Сурен Бардухович (1922—1986) — армянский советский критик, литературовед.
 Агабабян, Шаварш Минасович (1900—1967) — армянский геоботаник

См. также 
 Агабабов